Томаш Балог (, род. 3 марта 1978) — чехословацкий и словацкий шахматист венгерского происхождения, международный мастер.

Шахматная карьера 
Чемпион Словакии 1998 г. (занял в турнире 2-е место за выступавшим вне конкурса Р. Берзиньшем). Серебряный призёр чемпионата Словакии 1999 г. (разделил 5—8 места; среди словацких шахматистов — 2—3).

Серебряный призёр юниорского чемпионата Словакии 1991 г. (в категории до 14 лет). Победитель юниорских чемпионатов Словакии 1993 г. (в категории до 16 лет), 1994 г. (в категории до 18 лет).

В составе сборной Словакии участник командного чемпионата Европы 1999 г., трех  (1997, 1999 и 2000 гг.), международного матча со сборной Хорватии (1996 г.).

Победитель международного турнира в Татранской-Ломнице (1997 г.), опен-турнира в Братиславе (1999 г.).

В 1998 и 2000 гг. участвовал в зональных турнирах.

Представлял Чехословакию и Словакию на юниорских чемпионатах мира и Европы (в разных возрастных категориях).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Т. Балога на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления Т. Балога в командных чемпионатах Европы 
 Выступления Т. Балога в Кубках Митропы
 Выступления Т. Балога в Кубках европейских клубов
 Выступления Т. Балога в командных чемпионатах Чехии
 Выступления Т. Балога в командных чемпионатах Словакии

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам